La Coppa Davis 1960 è stata la 49ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 40 nazioni: 28 nella zona europea, 6 nella zona dell'est e 6 della zona americana.

L'Australia ha battuto l'Italia, nel challenge round che si è disputato al White City Stadium di Sydney in Australia dal 26 al 28 dicembre.

Zona Americana

Zona Nord/Centro Americana

Zona Sudamericana

Finale Interzonale Americana

Zona dell'Est

Tabellone

Finale

Zona Europea

Tabellone

Finale

Semifinali

Challenge Round

Collegamenti esterni 
 

Tennis nel 1960
 1960